аль-Харра́ни — нисба, указывающая на то, что её носитель имеет отношение к городу Харран.

 Сабит ибн Курра аль-Харрани — астроном, математик и врач IX века.
 Али аль-Астурлаби аль-Харрани (IX век) — арабский астроном и географ IX века.
 Ибн Таймия аль-Харрани — арабо-мусульманский теолог, суфий, ханбалит.
 Мухаммад аль-Баттани аль-Харрани — выдающийся средневековый астроном и математик.